Příjmení Skobla nese více osobností:

 Jaroslav Skobla (1899 – 1959) – český vzpěrač, olympijský vítěz, otec Jiřího
 Jiří Skobla (1930 – 1978) – český koulař, olympijský medailista